A 805-ös jelzésű elővárosi autóbusz egy Budapest és Esztergom között közlekedő helyközi járat volt, a 800-as busz kiegészítő járata, melyet a Volánbusz és a KNYKK Zrt. üzemeltetett. Budapestről az Árpád híd autóbusz-állomásról indulva Óbuda-óváros, Solymárvölgy, Pilisvörösvár, Piliscsaba és Pilisjászfalun keresztül haladva érkezett Piliscsévre. A 805-ös busz az egyetlen autóbuszjárat, mely Piliscsévet összekötiötte közvetlenül Budapesttel, igaz, a községnek van vasúti megállója, de az Piliscsév belterületétől távolabb esik, továbbá hétvégén az egyetlen közvetlen járat volt Kesztölcről Budapestre. 2018. december 9-én megszűnt, szerepét a KNYKK helyközi járatai és a vasút vette át.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0|| Árpád híd autóbusz-állomásvégállomás||58
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Flórián tér (Vörösvári út)||57
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Bécsi út (Vörösvári út)||56
|align=left|
|-
|∫|| Budapest, Bojtár utca**||55
|align=left|
|-
|3|| Budapest, Bóbita utca||54
|align=left|
|-
|4|| Budapest, Üröm vasúti megállóhely||53
|align=left|
|-
|5|| Solymári elágazás (Auchan áruház)||52
|align=left|
|-
|6|| Pilisvörösvár, 10-es sz. út, útőrház||51
|align=left|
|-
|7|| Pilisvörösvári üdülőtelep||50
|align=left|
|-
|8|| Pilisvörösvár, bányatelep||49
|align=left|
|-
|9|| Pilisvörösvár, városháza||48
|align=left|
|-
|10|| Pilisvörösvár, kultúrház||47
|align=left|
|-
|11|| Pilisvörösvár, vasútállomás bejárati út||46
|align=left|
|-
|12|| Pilisvörösvár, Terranova Kft.||45
|align=left|
|-
|13|| Pilisvörösvár, Kopár Csárda||44
|align=left|
|-
|14|| Piliscsaba, Pázmány Péter Egyetem||43
|align=left|
|-
|15|| Piliscsaba, Klévíz||42
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Piliscsaba, vasútállomástól is indulnak járatok Esztergom felé, a budapesti járatok ezt a megállót nem érintik.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Piliscsaba, vasútállomásvégállomás||*
|align=left|
|-
|16|| Piliscsaba, iskola||41
|align=left|
|-
|17|| Pilisjászfalu||40
|align=left|
|-
|18|| Piliscsév, elágazás||39
|align=left|
|-
|19|| Piliscsév, vasúti megállóhely||38
|align=left|
|-
|20|| Piliscsév, faluszéle||37
|
|-
|21|| Piliscsév, Béke utca||36
|
|-
|22|| Piliscsév, Takarékszövetkezet||35
|
|-
|23|| Piliscsév, Hősök tere||34
|
|-
|24|| Piliscsév, autóbusz-fordulóvégállomás||33
|
|-
|25|| Piliscsév, Hősök tere||32
|
|-
|26|| Piliscsév, Takarékszövetkezet||31
|
|-
|27|| Piliscsév, Béke utca||30
|
|-
|28|| Piliscsév, faluszéle||29
|
|-
|29|| Piliscsév, vasúti megállóhely||28
|align=left|
|-
|30|| Leányvár, Művelődési Ház||27
|align=left|
|-
|31|| Leányvár, községház||26
|
|-
|32|| Leányvár, autóbusz-forduló||25
|
|-
|33|| Leányvár, községház||24
|
|-
|34|| Leányvár, vasútállomás||23
|align=left|
|-
|35|| Kesztölci elágazás||22
|align=left|
|-
|36|| Jószerencsét Tsz.||21
|
|-
|37|| Kesztölc, alsó||20
|align=left|
|-
|38|| Kesztölc, Szabadság tér||19
|align=left|
|-
|39|| Kesztölc, felső||18
|align=left|
|-
|40|| Kesztölc, Csurgó||17
|align=left|
|-
|41|| Kesztölc, autóbusz-forduló||16
|align=left|
|-
|42|| Kesztölci elágazás||15
|align=left|
|-
|43|| Dorog, Ipari Park||14
|align=left|
|-
|44|| Dorog, Puskin utca||13
|align=left|
|-
|45|| Dorog, Bécsi út||12
|align=left|
|-
|46|| Dorog, városházavégállomás||11
|align=left|
|-
|47|| Dorog, Gyógyszerárugyár||10
|align=left|
|-
|48|| Dorog, Volán telepvégállomás||9
|align=left|
|-
|49|| Esztergom, Kertváros vá. bej. út||8
|align=left|
|-
|50|| Esztergom, Kassai utca||7
|align=left|
|-
|51|| Esztergom, Szalézi lakópark||6
|align=left|
|-
|52|| Esztergom, Vasúti átjáró||5
|align=left|
|-
|53|| Esztergom, repülőtér||4
|align=left|
|-
|54|| Esztergom, 6-os kilométerkő||3
|align=left|
|-
|55|| Esztergom, Knorr János utca||2
|align=left|
|-
|56|| Esztergom, Erzsébet királyné utca||1
|align=left|
|-
|57|| Esztergom, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}
**Napi 1 járat érinti

Jegyzetek

Külső hivatkozások
A járat menetrendje a Volánbusz oldalán
A járat vázlatos útvonala

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Pilisvörösvár megszűnt autóbuszvonalai
Dorog megszűnt autóbuszvonalai
Piliscsaba megszűnt autóbuszvonalai
Esztergom megszűnt autóbuszvonalai